Eerste klasse (1970/1971) była 68. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Standard Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii